Ньюелл, іноді Ньюел або Ньюель () — англомовне прізвище та похідний від нього топонім.

Прізвище

 Ґейб Ньюел, Ґейб Лоґан Ньюел (; *3 листопада 1962) — співзасновник і виконавчий директор ігрової студії та цифрового дистрибтютора Valve Corporation.
 Аллен Ньюел (, 19 березня 1927, Сан-Франциско, США — 19 липня 1992, Піттсбург, США) — американський вчений у галузі когнітивної психології.
 Джеймс Ньюелл Остерберг-молодший, Поп (, справжнє ім'я James Newell Osterberg, Jr. — Джеймс Ньюелл Остерберг-молодший, народ. 21 квітня 1947(19470421)) — американський рок-співак.
 Мартін Ньюель, Мартін Ньюелл () — вчений британського походження, що спеціалізується на комп'ютерній графіці.

Топонім

Ньюелл — місто, штат Айова
 Ньюелл — місто, штат Пенсільванія
 Ньюелл — місто, штат Південна Дакота
 Ньюелл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ньюелл — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія